Шахтахтинская — женская форма фамилии .
 Шахтахтинская, Адиля Иса Султан кызы (1894—1951) — азербайджанский советский акушер-гинеколог, первая женщина-азербайджанка, ставшая доктором медицинских наук и профессором.
 Шахтахтинская, Захра Мустафа кызы (1895—1977) — азербайджанский советский зоолог, гельминтолог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР.
 Шахтахтинская, Эльмира Габибулла кызы (1930—1996) — азербайджанский художник и график, народный художник Азербайджанской ССР.